ЛТА — аббревиатура:
 Лесотехническая академия им. С. М. Кирова
 Латвийское телеграфное агентство (1940—1973)
 Лёгкий тактический автомобиль

См. также 
 ЗИС-ЛТА — полугусеничный лесовозный автомобиль на базе грузовика ЗИС, разработанный Лесотехнической академией.